O Drug Aware Margaret River Pro 2015 é um evento do ASP World Tour de 2015. Esse evento aconteceu no dia 15 a 26 de abril em Margaret River, Austrália Ocidental e foi disputada por 36 surfistas, sendo 8 brasileiros. O campeão foi o Adriano de Souza que derrotou o John John Florence na final.

Round 1

Round 2

Round 3

Round 4

Round 5

Quartas-de-Finais

Semifinais

Final

Premiação

Ligações externas 
 Sítio oficial

Drug Aware Margaret River Pro
Liga Mundial de Surfe
Drug Aware Margaret River Pro
Competições de surfe